Антикапитализм:

 Антикапитализм — широкий спектр движений, идей и подходов, которые выступают против капитализма.
 «Антикапитализм» — ежегодная молодёжная акция левых сил России.